Brovst (plaats), plaats in Denemarken.
 Brovst (parochie), parochie van de Deense Volkskerk.